Peder Gram er navnet på flere personer:

 Peder Gram (komponist) (1881-1956) – dansk komponist og dirigent (Peder Jørgensen Gram)
 Peder Gram (arkitekt) (1885-1937) – dansk arkitekt (Peder Jørgensen Gram)